River Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
River Falls (Alabama)
Thief River Falls
Black River Falls
River Falls (Wisconsin)